Romanjano ima više značenja:
 Romanjano (Alesandrija)
 Romanjano (Rimini)
 Romanjano (Trento)
 Romanjano (Verona)